

Geografia

Milow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Milow – frazione del comune di Milower Land (Brandeburgo)
 Milow – frazione del comune di Uckerland (Brandeburgo)

Musica
 Milow – cantante belga.
 Milow – album del 2009 dell'omonimo cantante belga.